Tolsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tolsjön, Småland, sjö i Västerviks kommun, 
Lilla Tolsjön, sjö i Laxå kommun, 
Stora Tolsjön, sjö i Laxå kommun,  (9,33 ha)
Tolsjön (Landvetters socken, Västergötland), sjö i Härryda kommun,  (2 ha)
Tolsjön (Stora Lundby socken, Västergötland), sjö i Lerums kommun,  (4,1 ha)
Tolsjön (Utvängstorps socken, Västergötland), sjö i Mullsjö kommun, 
Tolsjön, Södermanland, sjö i Flens kommun och Katrineholms kommun,  (15,3 ha)

Se även
Tollsjön
Tolsjö, småort i Lidköpings kommun, på halvön Kålland, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn